Juho Mäkelä est un nom pouvant désigner:

Juho Mäkelä (1885-1943), peintre finlandais
Juho Mäkelä (né en 1983), joueur finlandais de football

Voir aussi

Mäkelä, Juho